Water Eaton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Water Eaton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire